Могошешти има више значења:

 Могошешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Могошешти (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Могошешти (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Могошешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Могошешти (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Могошешти (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Могошешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Могошешти (Ђурђу), насеље у округу Ђурђу у Румунији
 Општина Могошешти (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији